Schuldrecht bezeichnet:

 Schuldrecht (Bulgarien)
 Schuldrecht (Deutschland)
 Schuldrecht (Frankreich)
 Schuldrecht (Österreich)

Siehe auch: Vertragsrecht, Deliktsrecht und Bereicherungsrecht für rechtsvergleichende Abhandlungen der betroffenen Rechtsgebiete sowie unter der römischrechtlichen Bezeichnung Obligationenrecht für Schuldrecht 
 Obligationenrecht (Liechtenstein)
 Obligationenrecht (Schweiz)
 Obligationenrecht (Türkei)